

Пільховиці — гміна в Гливицькому повіті Сілезького воєводства;
 Пільховиці — село в гміні Влень Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства;
 Пільховиці — село в гміні Пільховиці Гливицького повіту Сілезького воєводства.